Lennon puede referirse a:

 Lennon, población y comuna francesa.
 Lennon, box set de cuatro discos compactos de John Lennon.
 Lennon, villa ubicada en el condado de Shiawassee y condado de Genesee de Míchigan.
 John Lennon, músico y compositor británico.
 Sean Lennon, músico, compositor y actor estadounidense. Hijo de John Lennon y Yoko Ono, medio hermano de Julian.
 Julian Lennon, cantante y compositor británico. Hijo de John Lennon y Cynthia Powell, medio hermano de Sean.
 Aaron Lennon, futbolista inglés.
 (4147) Lennon, asteroide del cinturón principal descubierto el 12 de enero de 1983.